Javānrūd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Javānrūd (ort i Iran), Kermanshah, 
 Shahrestān-e Javānrūd, kommun, Kermanshah, 

Robotskapade Iranförgreningar